est un genre éteint de petits dinosaures théropodes  appartenant à la famille des Dromaeosauridae qui a été découvert en Mongolie, dans la formation de Barun Goyot datée de la fin du Crétacé supérieur, du Maastrichtien basal, il y a environ entre  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par la paléontologue polonaise Halszka Osmólska en 1982.

Étymologie 
Le nom de genre combine la localité mongole où les fossiles de l'animal ont été trouvés (Khulsan) et le mot latin pēs, « pied », pour donner « pied de Khulsan ». Le nom d'espèce rend hommage au paléontologue mongol Altangerel Perle.

Description 

L'holotype, référencé « ZPAL MgD-I/173 », est constitué de métatarsiens et de phalanges d'orteil. Le plus long des os, un troisième métatarsien, mesure .

Classification 
Dès sa création en 1982, Hulsanpes a été placé par son inventrice, Halszka Osmólska, dans la famille des Dromaeosauridae.

En 2017, le paléontologue Andrea Cau et ses collègues décrivent un nouveau dromaeosauridé, Halszkaraptor qu'il place dans une nouvelle sous-famille, les Halszkaraptorinae, en compagnie de deux autres Dromaeosauridae basaux : Hulsanpes  et Mahakala.

Leur cladogramme montre la position phylogénétique dHulsanpes en groupe frère avec le genre Mahakala.

Ce cladogramme est visible dans l'article Halszkaraptorinae.

Voir aussi

Références taxinomiques 

 Liste des genres de dinosaures

Annexes

Notes et références 

Dromaeosauridae
Genre de maniraptoriens préhistoriques (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1982